Lose Control (canção de Double You)
 Lose Control (canção de Kevin Federline)
 Lose Control (canção de Lay)
 Lose Control (canção de Missy Elliott)
 Lose Control (canção de Waldo's People)
 Lose Control (EP)

Desambiguação